Landkreis Tirschenreuth
 Tirschenreuth (stad)